Saporoschez  steht für:
 Saporoschez (Schiff), ein Kanonenboot der russischen Marine
 Saporoschez (Traktor), einen Traktor 
 Saporoschez, einen Einwohner der Stadt Saporischschja, Ukraine
 Eine Automarke, geschrieben Saporoshez, siehe Saporoshez (Automarke)

Saporoschez ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Saporoschez (* 1979), ukrainischer Musiker
 Pjotr Kusmitsch Saporoschez (1873–1905), russischer Politiker und Revolutionär

Saporoschez (ukrainisch Запорожець) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Saporoschez (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih, siehe Saporoschez (Krywyj Rih)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Saporoschez (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Telmanowe, siehe Saporoschez (Telmanowe)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Saporoschez (Saporischschja)